Крест Прибины () — государственная награда Словакии.

Крест Прибины был учрежден Законом № 37/1994 от 2 февраля 1994 года.

Носит имя Прибины — первого известного правителя на землях современной Словакии, князя Нитранского княжества (825—833), князя Блатенского княжества (840—860).

Основания награждения 
Крестом Прибины награждаются граждане Словакии за выдающиеся заслуги и деятельность по развитию экономической, социальной и культурной жизни Словацкой Республики.

Каждый Президент Словацкой Республики является кавалером Креста Прибины первого класса.

Орден имеет три класса. Высший — 1 класс.

Среди награждённых Крестом Прибины I класса:
 Гашпарович, Иван
 Замаровский, Войтех
 Ковач, Михал
 Дубчек, Александр (2000)
 Руфус, Милан (2009)
 Юркович, Душан
 Ладислав Худик
 Шустер, Рудольф
 Патколо, Роман

Ссылки 

 Список награждённых Крестом Прибины I класса в 2005—2014 годах
 Список награждённых Крестом Прибины II класса в 2005—2014 годах
 награждённых Крестом Прибины III класса в 2005—2014 годах

Награды Словакии